AZX steht für:
 AB Airlines (ICAO-Code)
 Air Max Africa (ICAO-Code)

Abkürzung